Leonardi steht für:

 Leonardi (Kalifornien), Ort im El Dorado County

Leonardi ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Leonardi (* 1938), italienischer Regisseur
 Claudio Leonardi (1926–2010), italienischer Mediävist
 Domenico Berni Leonardi (* 1940), katholischer Bischof
 Francesca Leonardi (* 1957), italienische Regisseurin
 Francesco Leonardi (um 1713–nach 1816), italienischer Koch und Kochkunstautor
 Giovan Giacomo Leonardi (1498–1562), italienischer Jurist und Diplomat
 Giuseppe Leonardi (* 1996), italienischer Sprinter
 Johannes Leonardi († 1609), italienischer Priester und Ordensgründer
 Juan María Leonardi Villasmil (1947–2014), venezolanischer Priester, Bischof von Punto Fijo
 Luca Leonardi (* 1991), italienischer Freistilschwimmer
 Marco Leonardi (* 1971), italienischer Schauspieler
 Miriam Laura Leonardi (* 1985), Schweizer Medienkünstlerin
 Natascia Leonardi Cortesi (* 1971), Schweizer Skilangläuferin
 Sergio Leonardi (* 1944), italienischer Sänger und Schauspieler
 Sesto Leonardi (1902–1989), italienischer Automobilrennfahrer
 Stefano Leonardi (* 1978), italienischer Jazzflötist

Siehe auch:
 Leonardy
 Leonhardi